Танк «Юзеф Пилсудский» (), известный также как танк Пилсудского () — польский импровизированный бронеавтомобиль времён польско-украинской войны, созданный на основе неизвестного тяжёлого автомобиля.

История 
Автомобиль начал строиться во время битвы за Львов для борьбы с живой силой противника, засевшей в зданиях. Автором разработки стал профессор Антоний Марковский. Автомобиль собирался в железнодорожном депо несколько дней и был достроен к 8 ноября.

В бой бронеавтомобиль вступил 9 ноября, поддерживая штурмовой отряд Казимира Шлейена в боях за Сад иезуитов. В экипаж бронеавтомобиля вошли командир лейтенант Эдвард Цац-Свистельницкий, водители Эугениуш Бернацкий и Владислав Кубала, а также стрелки Мечислав Кретович, Эдвард Кустанович, Бронислав Нижёл и Стефан Цамбелли. В бою бронеавтомобиль уткнулся в ограду и был сильно обстрелян. Три из четырёх пулемётов заклинило, и они не смогли вести огонь. Фактически бронеавтомобиль мгновенно вышел из строя.

Дальнейшая судьба танка неизвестна. По некоторым данным, он вместе с бронеавтомобилем «Кресовец» мог быть включён в состав Вооружённых сил Польши.

Литература 
Janusz Magnuski: Samochody pancerne Wojska Polskiego 1918-1939. Wyd. I. Warszawa: WiS, 1993, s. 28-29. ISBN 83-86028-00-9.

Ссылки 
 Polski improwizowany samochód pancerny "Józef Piłsudski" ("Tank Piłsudskiego") 

Бронеавтомобили Польши
Импровизированные бронеавтомобили